Gli ultimi fuorilegge (American Outlaws) – film del 2001 diretto da Les Mayfield
Gli ultimi fuorilegge (Never Grow Old) – film del 2019 diretto da Ivan Kavanagh